Osmopleura é um gênero da tribo Agallissini. Na qual compreende uma única espécie, com distribuição restrita apenas nos Estados Unidos.

Sistemática
 Ordem Coleoptera
 Subordem Polyphaga
 Infraordem Cucujiformia
 Superfamília Chrysomeloidea
 Família Cerambycidae
 Subfamília Cerambycinae
 Tribo Agallissini
 Gênero Osmopleura (Linsley, 1964)
 Osmopleura chamaeropis (Horn, 1893)

Referências

Osmopleura
Gêneros monotípicos de cerambicídeos